Beaumotte kan syfta på:

 Beaumotte-Aubertans, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Beaumotte-lès-Pin, fransk kommun i departementet Haute-Saône